Anna Przemyślidka () (ur. 15 października 1290, zm. 3 września 1313) – królowa czeska i tytularna królowa Polski.

Była córką króla Czech i Polski Wacława II. Jako dziedziczka tych obu koron wyszła w 1306 za Henryka Karynckiego. Niedługo jednak musiała uchodzić wraz z mężem do Karyntii, wobec najazdu na Czechy Rudolfa III Habsburga. 15 sierpnia 1307 koronowana wraz z mężem na królową Czech. W 1310 złożona z tronu przez Jana Luksemburskiego, wyjechała z mężem do Karyntii, gdzie zmarła.

Genealogia 

Przemyślidzi
Czeskie królowe (1307–1526)
Polskie królewny
Urodzeni w 1290
Zmarli w 1313